Thundercross – gruppo musicale italiano
 Thundercross – videogioco per Commodore 64 del 1988 della CRL
 Thunder Cross – videogioco arcade del 1988 della Konami